Карніде () — португальська власна назва.

Топоніми

Карніде (Лісабон) — парафія.
 Карніде (Помбал) — парафія.